

Biologie 
Le terme « cobaye » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 les cobayes (genre ) ;
 le Cobaye sauvage () ;
 le Grand cobaye () ;
 le Cobaye domestique ou Cochon d'Inde () ;
 le Cobaye halophile () ;
 le Cobaye-belette () ;
 le Cobaye des rochers () ;
 le Cobaye nain austral ().
Le mot « cobaye » désigne par extension un sujet d'expérience pour la recherche médicale ou une expérience quelconque, cet animal ayant surtout été élevé comme animal de laboratoire.

Titres d'œuvres 
 Le Cobaye (), film américain réalisé par Brett Leonard, sorti en 1992.
 Le Cobaye 2, film américain réalisé par Farhad Mann, sorti en 1996.
 Un cobaye pour l'éternité, une bande dessinée

Références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Caviidae
Nom de rongeur ambigu